Södergadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södergadden, Larsmo, Österbotten, 
 Södergadden, Åland, 
 Södergadden, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Gadden

Robotskapade Finlandförgreningar